Ledizione 1931-32 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencváros, che conquistò il suo 12º titolo.

Capocannoniere del torneo fu József Takács del Ferencváros con 42 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Ferencváros campione d'Ungheria 1931-32.
 Ferencvárosi FC e Újpesti FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1932
 Vasas SC e Sabária SC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
Campionato ungherese di calcio